Ash Shajarah är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Irbid, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Amman. Ash Shajarah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ash Shajarah är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Ash Shajarah sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ash Shajarah. Runt Ash Shajarah är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Irbid,  km sydväst om Ash Shajarah. Omgivningarna runt Ash Shajarah är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Irbid (guvernement)